Библейские имена собственные, начинающиеся с буквы Е, — предмет изучения библейской ономастики (ономатологии), отрасли библеистики, изучающей упоминаемые в Библии собственные имена персоналий, теофорные имена, а также названия городов, местностей и пр.. В список включены имена: привычные для еврейского читателя Ветхого Завета — согласно ЕЭБЕ, привычные для русского читателя Синодального перевода — согласно БЭАН; а также свойственный библейским именам символический смысл.

Ев~

Ел~ 
 Большей частью теофорные имена: включают имя Иеговы (Яхве; Элоах).

Ем~

Ес~ 
{| class="standard sortable"
|-
!Википедия || ЕЭБЕ || БЭАН || class="unsortable"|Смысл имени согласно БЭАН и ЕЭБЕ || class="unsortable"|Строка Библии
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Есевон (город) || Хешбон || Есевон (город) || изобретение||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Есевон (имя) || || Есевон (имя) || блеск||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Есек || || Есек || спор ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Есеревия ||  || Есеревия; Шеревия || ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Еслим || — || Еслим || ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Есром || Хецрон — 2) первый сын Переца || Есром, Эсром, сын Фареса || замкнутый, заключённый||«вот род Фаресов: Фарес родил Есрома; Есром родил Арама» ()
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Есфирь || Эсфирь || Есфирь; Гадасса («мирта») || звезда||«был он воспитателем Гадассы, — она же Есфирь, — дочери дяди его, так как не было у нее ни отца, ни матери» ()
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Есхол || Эшкол || Есхол || виноградная кисть, гроздь ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Етам || Этам || Етам || берлога хищных животных ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Ефа || Эфа || Ефа (мера) || тьма||«положи в него полный гомор манны… А гомор есть десятая часть ефы» ()
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Ефа (Библия) || Эфа (имя) || Ефа || тьма||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Ефам ||  || Ефам; Ефамская пустыня || египетск. морская граница, предел ||«шли три дня пути пустынею Ефам» ()
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Ефан || Этан || Ефан (Эфан) || постоянный, непрерывный||
|-
| Итобаал I || Этбаал || Ефваал || с Ваалом; друг Ваала||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Ефер (город) || Этер || Ефер (город) || обилие||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Ефер (имя) || Эфер || Ефер (имя) || молодой олень||
|-
| Эфес (город) || Эфес, город || Ефес || желательный, вожделенный||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Ефес-Даммим || /Эфес-Даммим || Ефес-Даммим || [город] конец, предел кровопролития ||
|-
| Куш (царство) || Эфиопия, Куш || Ефиопия; евр. Куш, Кут || cожжённый солнцем; чёрный||«труды Египтян и торговля Ефиоплян, и Савейцы, люди рослые, к тебе перейдут и будут твоими» ()
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Ефлал || || Ефлал || суд||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Ефма ||  || Ефма; Нево || ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Ефний ||  || Ефний || дар Божий||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Ефод (отец Ханниила) || || Ефод (а) || наплечие||«для колена сынов Манассииных князь Ханниил, сын Ефода» ()
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Ефод || Эфод || Ефод (б) || наплечие||
|-
| Эфраим (город) || Эфраим, город || Ефраим, Ефрем || ||«было стрижение овец у Авессалома в Ваал-Гацоре, что у Ефрема» ()
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Ефрафа || Эфрат, жена Калеба || Ефрафа, вторая жена Халева (б) || плодоносный||
|-
| Вифлеем || Эфрат, древнее название Бет-Лехема || Ефрафа, древнее наименование Вифлеема (а) || плодоносный||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Ефрем (сын Иосифа) || Эфраим, сын Иосифа || Ефрем, Ефремлянин, младший сын Иосифа || быть плодоносными||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Ефремов лес || || Ефремов лес || ||«и было сражение в лесу Ефремовом» ()
|-
| Колено Ефремово || Колено Эфраимово || Ефремово колено || ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Ефремовы ворота || || Ефремовы ворота Иерусалима || ||«сделали себе кущи… и на площади у Ефремовых ворот» ()
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Ефремовы горы || || Ефремовы горы || ||«пойди в леса и там, в земле Ферезеев и Рефаимов, расчисти себе [место], если гора Ефремова для тебя тесна» ()
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Ефрон (сын Цохара) || Эфрон, сын Цохара || Ефрон, хеттеянин, сын Цахаров (а)|| оленеобразный||Авраам: «попросите за меня Ефрона, сына Цохарова, чтобы он отдал мне пещеру Махпелу» ()
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Ефрон (библейская география) || Эфрон, Эфраин || Ефрон || ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Еффей || || Еффей || сущий, живущий (?)||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Ехан || || Ехан, Екан || [скорописец] ||«приготовь себе побольше дощечек и возьми с собою Сария, Даврия, Салемия, Ехана и Асиеля, этих пять, способных писать скоро» ()
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Ехидна (Библия) || || Ехидна || [ядовитая змея]||«Змеиный яд он сосет; умертвит его язык ехидны» ()
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Ецбон || Эцбон || Ецбон || внимающий||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Ецель ||  || Ецель; Азель; Асиль || ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Ецер || Эцер || Ецер, Эцер || ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Ецион-Гавер || Эцион-Гебер || Ецион-Гавер || хребет человека||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Ешан || Эшан || Ешан || поддержка||
|-
| Иевосфей || Иш-Баал, «муж Баала» || Ешбаал (о Иевосфее) || муж Ваала||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Ешек || Эшек || Ешек || притеснение, подчинение||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Ештаол || Эштаол || Ештаол || [город] путь в лощине||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Ештемо || Эштемо || Ештемо || [город] повиновение||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Ештон || Эштон — калебитский род || Ештон, сын Махира || женственный||«Хелув же, брат Шухи, родил Махира; он есть отец Ештона» ()
|}

 См. также 
Библейские имена собственные, начинающиеся с:A | Б | В | Г | Д |  Е | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч и Ш | Э | Ю | Я' Примечания 

 Ссылки 
 Солярский, П. Ф.'' Опыт библейского словаря собственных имен / [Соч.] прот. П. Солярского. — СПб. : типолитогр. Цедербаума и Гольденблюма, 1879. — 664 с.

Список библейских имён